Het ATP-toernooi van Uniondale 2018 (met de officiële naam New York Open) vond plaats van 12 tot en met 18 februari 2018. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Nassau Veterans Memorial Coliseum in de Amerikaanse voorstad van New York Uniondale.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Chung Hyeon → vervangen door  Mikhail Youzhny

Opgaven 
  Peter Gojowczyk - voetblessure

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Ernesto Escobedo
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Mackenzie McDonald
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=65
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Frances Tiafoe
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Sebastian Korda
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-team07= Dudi Sela
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Nikoloz Basilasjvili
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Radu Albot
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Bjorn Fratangelo
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13= Víctor Estrella Burgos
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Jevgeni Donskoj
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Noah Rubin
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Kei Nishikori
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Kevin Anderson
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Ernesto Escobedo
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=65
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Frances Tiafoe
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Dudi Sela
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=0
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= John Isner
| RD2-score05-1=65
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Radu Albot
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Jevgeni Donskoj
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Kei Nishikori
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Kevin Anderson
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Frances Tiafoe
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=4
| RD3-seed03=
| RD3-team03= Radu Albot
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Kei Nishikori
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Kevin Anderson
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=7
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Kei Nishikori
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=64
}}

 Onderste helft 

| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=7
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Stefano Travaglia
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=61
| RD1-score03-3=4
| RD1-team04= Jérémy Chardy
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Blaž Kavčič
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-team06= Peter Gojowczyk
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Ryan Harrison
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-team10= Donald Young
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11=
| RD1-team11= Jared Donaldson
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ivo Karlović
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=
| RD1-team13= Michail Joezjny
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Matthew Ebden
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4
| RD2-seed01=Q
| RD2-team01=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Uniondale
ATP-toernooi van Uniondale